Burada:
 Eugen Burada
 Gheorghe Burada
 Sever Burada, né Burădescu
 Teodor Burada

Nume de familie românești